Washita Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Washita Township (Arkansas)
 Washita Township (Custer County, Oklahoma)
 Washita Township (Roger Mills County, Oklahoma)